Ровница — один из промежуточных продуктов при производстве пряжи. 

Топонимы:
 Ровница — деревня в Псковской области России, Серёдкинская волость Псковского района
 Ровница — деревня в Псковской области России, Щукинская волость Пустошкинского района
 Ровницы — деревня в Псковской области России, Плюсская волость Плюсского района